Echininus cummingi är en snäckart. Echininus cummingi ingår i släktet Echininus och familjen strandsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsnäckor
cummingi